L.O.C., Liam O'Connor, rappeur danois
 LOC Ligue ouvrière chrétienne, mouvement adulte dans le prolongement de la Jeunesse ouvrière chrétienne
 Loc village de Suisse

Sigle de 3 caractères